2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Witosławskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza;
 Jezioro Witosławskie – jezioro na Pojezierzu Krzywińskim, w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)